Gundsømagle (plaats)
 Gundsømagle (parochie)